Askatasuna - Movimento politico armato basco

 Askatasuna - Centro sociale occupato in Torino